Вампиры — сериал из 10 частей, снятый Луи Фейадом в 1915 году.
 Вампиры — итальянский фильм ужасов 1957 года режиссёров Риккардо Фреда и Марио Бава.
 Вампиры — фильм 1974 года режиссёра Хозе Рамона Ларраза.
 Вампиры — фильм Джона Карпентера, сочетающий в себе элементы фильма ужасов и вестерна.

См. также 

 Вампиры